Kaukonen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1891-1984), femme politique américaine en Ohio
Jorma Kaukonen (né en 1940), guitariste blues et folk américain
 (1902-1975), homme d'affaires finlandais
 (né en 1945), guitariste multi-instrumentiste américain

Homonymie de patronyme